Cochran steht für:
 Cochran (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cochran (Arizona)
 Cochran (Georgia)
 Cochran (Indiana)
 Cochran (Tennessee)
 Cochran (Texas)
 Cochran (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cochran Farm, in Millville, Ohio, ID-Nr. 73001390
 Cochran Grange, in Middletown, Delaware, ID-Nr. 73000514
 Cochran Municipal Building and School, in Cochran, Georgia, ID-Nr. 03000704
 Cochran Store, in Evening Shade, Arkansas, ID-Nr. 82002133
 Cochran-Cassanova House, in Ocean Springs, Mississippi, ID-Nr. 87000595
 Cochran-Helton-Lindley House, in Bloomington, Indiana, ID-Nr. 79000010
 Cochran-Rice Farm Complex, in Cottage Grove, Oregon, ID-Nr. 91001558

geografische Objekte:
 Cochran Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Cochrans C-Test
 Satz von Cochran
 Cochrane
 Cockran